Wizje świętego Bernarda – obraz namalowany w 1478 r. przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci.

Zlecenie 
10 stycznia 1478 r. Signoria zamówiła u Leonarda duży obraz ołtarzy, który miał zdobić kaplicę św. Bernarda w pałacu Vecchio. Władze wybrały artystę na twórcę obrazu jako drugiego w kolejności po tym, jak umowę odrzucił Piero del Pollaiulo. Malarz otrzymał na poczet przyszłych prac zaliczkę w wysokości 250 florenów. Obraz miał zastąpić malowidło Bernarda Daddiego, które przedstawiało Maryję ukazującą się św. Bernardowi.

Wykonanie 
Leonardo podjął się namalowania obrazu na ten sam temat co Bernardo Daddi. Jednakże wśród jego szkiców ani studiów nie ma żadnych rysunków do Wizji św. Bernarda. Anonim Gaddiano twierdzi, że Leonardo przystąpił do pracy nad malowidłem, które ukończył Filippino Lippi, jednakże inne źródła tego nie potwierdzają.

Bibliografia 
 

Obrazy Leonarda da Vinci
Święty Bernard z Clairvaux na obrazach